Le nom Andy Gray peut faire référence à 
 Andy Gray, footballeur écossais né le  ;
 Andy Gray, footballeur anglais né le  ;
 Andy Gray, footballeur anglais né le .

Voir aussi